

Botanica 
 Myrtus communis –  pianta del genere Myrtus

Geografia 
 Mirto – comune italiano nella città metropolitana di Messina
 Mirto – frazione del comune italiano di Crosia in provincia di Cosenza
 Mirto – frazione del comune italiano di Siderno nella città metropolitana di Reggio Calabria

Altro 
 Myrto – presunta concubina o seconda moglie di Socrate
 Mirto – colore
 Liquore di mirto –  liquore tipico sardo e corso
 Palazzo Mirto – palazzo di Palermo
 Palazzetto Mirto – palazzo di Palermo